El término rentabilidad (en general, la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado) puede referirse:

 a la rentabilidad económica, el beneficio comparado con el total de recursos empleados para obtener esos beneficios;
la rentabilidad económica también puede ser negativa (cuando el resultado son pérdidas en lugar de beneficios);  
 a la rentabilidad financiera, el beneficio comparado con los recursos propios invertidos para obtener esos beneficios;
 a la rentabilidad negativa o interés negativo cuando el tipo de interés de un crédito o depósito es menor que cero.
 a la rentabilidad social, el objetivo de las empresas públicas, aunque también perseguida por empresas privadas y ONG.